Adam Górski (zm. 1626) – polski duchowny katolicki, biskup bakowski
 Adam Górski (1888–1941) – polski wojskowy
 Adam Górski (ur. 1925) – polski bibliotekoznawca
 Adam Górski (ur. 1975) – polski prawnik
 Adam Górski (ur. 1972) – polski historyk